Ле-Катле () — упраздненный кантон во Франции, регион Пикардия. Департамент кантона — Эна. Входил в состав округа Сен-Кантен. Население кантона на 2011 год составляло 8 563 человека.

Код INSEE кантона — 0206. Всего в кантон Ле-Катле входило 18 коммун, из них главной коммуной являлась Ле-Катле.

Коммуны кантона 
В состав кантона входили коммуны (население по данным Национального института статистики за 2011 г.):

 Аржикур — население 565 чел.
 Белликур — население 635 чел.
 Белланглиз — население 385 чел.
 Бони — население 140 чел.
 Боревуар — население 1 498 чел.
 Вандюиль — население 532 чел.
 Вильре — население 314 чел.
 Гуи — население 585 чел.
 Жонкур — население 321 чел.
 Лампир — население 110 чел.
 Ле-Катле — население 195 чел.
 Левержи — население 581 чел.
 Леокур — население 921 чел.
 Маньи-ла-Фос — население 127 чел.
 Норуа — население 703 чел.
 Обаншёль-о-Буа — население 304 чел.
 Секеар — население 226 чел.
 Эстре — население 421 чел.

Экономика 
Структура занятости населения:

 сельское хозяйство — 15,3 %
 промышленность — 20,1 %
 строительство — 8,4 %
 торговля, транспорт и сфера услуг — 26,2 %
 государственные и муниципальные службы — 30,18 %

Политика 

На президентских выборах 2012 г. жители кантона отдали в 1-м туре 31,4 % голосов Марин Ле Пен против 24,3 % у Николя Саркози и 21,4 % у Франсуа Олланда, во 2-м туре в кантоне победил Саркози, получивший 50,7 % (2007 г. 1 тур: Саркози — 33,1 %, Жан-Мари Ле Пен — 22,0 %; 2 тур: Саркози — 55,6 %). На выборах в Национальное собрание в 2012 г. по 2-му избирательному округу департамента Эна они поддержали кандидата партии Союз за народное движение, действующего депутата и мэра Сен-Кантена Ксавье Бертрана, получившего 36,8 % голосов в 1-м туре и 51,3 % голосов — во 2-м туре.

См. также 
 Округа департамента Эна
 Список округов Франции

Ссылки 

Упразднённые кантоны департамента Эна